Кулаково — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Кулаково — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Кулаково — деревня в Полоцком районе Витебской области.
 Кулаково — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Кулаково — деревня в Шумилинском районе Витебской области.

 Кулаково — деревня в Сморгонском районе Гродненской области.

Россия 
 Кулаково — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Кулаково — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Кулаково — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.

 Кулаково — село в Нерчинском районе Забайкальского края.
 Кулаково — деревня в Яшкинском районе Кемеровской области.

 Кулаково — деревня в Берёзовском районе Красноярского края.
 Кулаково — посёлок в Мотыгинском районе Красноярского края.

 Кулаково — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Кулаково — село в Горномарийском районе Марий Эл.

 Кулаково — деревня в Раменском районе Московской области.
 Кулаково — деревня в Чеховском районе Московской области.

 Кулаково — деревня в Вачском районе Нижегородской области.

 Кулаково — деревня в Любытинском районе Новгородской области.
 Кулаково — деревня в Поддорском районе Новгородской области.
 Кулаково — деревня в Старорусском районе Новгородской области.

 Кулаково — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.

 Кулаково — деревня в Ермишинском районе Рязанской области.
 Кулаково — деревня в Пронском районе Рязанской области.

 Кулаково — деревня в Весьегонском районе Тверской области.
 Кулаково — деревня в Максатихинском районе Тверской области.

 Кулаково — село в Тюменском районе Тюменской области.
 Кулаково — деревня в Переславском районе Ярославской области.
 Кулаково — до 1938 г. название деревни Берёзовка в Борском районе Нижегородской области.